

Дзенґеле — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Дзенґеле — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства